Батальон специальных операций (, сокращённо BSD) — подразделение специального назначения вооружённых сил Хорватии, образованный 8 сентября 2000 после объединения Хорватского центра обучения спецназа и 1-го хорватского гвардейского корпуса. Это подразделение является одним из лучших в вооружённых силах Хорватии по снабжению и эффективности действий. Штаб-квартира расположена в казарме «Дргомаль» в Делнице. Неофициально хорватских спецназовцев из батальона называют «Зелёными беретами» по отличительному признаку их униформы — зелёным беретам.

Описание 
Костяк батальона составляют хорватские военнослужащие, участвовавшие в Гражданской войне в Югославии как члены специальных и разведывательных подразделений, а также гарнизонных частей. Это подразделение обучено вести боевые действия на суше, на море и в воздухе, в любых погодных условиях и на любой местности. Батальон может совершать высадку в тыл противника, проводить антитеррористические операции, оказывать помощь пострадавшим в результате аварий и стихийных бедствий, участвовать в международных военных операциях, а также проводить разведку местности и диверсии. Оснащён самым современным оружием.

Текущая структура была утверждена в 2008 году, когда численность батальона была удвоена. Реструктуризация армии привела к тому, что все специальные подразделения воздушно-десантных войск, морской пехоты и сухопутных частей были интегрированы в единое подразделение, которым и стал батальон. В составе батальона несут службу бывшие работники полиции, морские коммандос и десантники, которые проводят учения по подводному плаванию, прыжкам с парашютом, альпинизму и снайперским стрельбам.

Структура 
 Командование — управление всеми пятью ротами, коммуникациями, снабжением, медицинской помощью и транспортом.
 1-я рота — воздушное десантирование, разведывательные операции
 2-я рота — боевые действия в горах, военный альпинизм
 3-я рота — морское десантирование, подводные боевые действия
 4-я рота — бои в городских условиях, антитеррористические операции
 Рота огневой поддержки — действия снайперов, обстрел из миномётов, огневая поддержка других четырёх рот

Отбор 
Заявку на службу в подразделении может подать в добровольном порядке любой служащий вооружённых сил Хорватии. Все кандидаты проводят психологические тесты и медицинское обследование, а затем приступают к непосредственной подготовке. Те, кто проходит успешно отбор, несёт службу в лагере на Удбине в течение 90 дней. Там каждый обучается своей специальности: подводному плаванию, десантированию с воздуха, антитеррористической тактике, военному альпинизму или огневой поддержке. Обучение может проводиться как в Хорватии, так и за рубежом. Основным требованием является служба в вооружённых силах Хорватии на протяжении хотя бы двух лет. Средняя численность проходящих подготовку составляет до 80 человек, из них 40 человек проходят все испытания и выбирают специализацию, и только 10-12 человек успешно сдают все экзамены на право служить в батальоне.

Вооружение

Стрелковое оружие 

 Пистолет Springfield Armory XD
 Springfield Armory XD9
 Springfield Armory XD45
 Пистолет-пулемёт HK MP5
 HK MP5A3
 HK MP5SD3
 Пистолет-пулемёт HK UMP
 HK UMP9
 HK UMP45
 Пистолет-пулемёт HK MP7
 HK MP7A1
 HK MP7A2
 Автомат HK G36
 HK G36KV
 HK G36C
 Автомат HK 416 D14.5RS Gen. 2
 Автомат HK 417 16" 'Recce' / 'Recon'
 Автомат VHS
 VHS-D
 VH-K
 VHS 2
 Автомат FN F2000
 Автомат FN SCAR
 FN SCAR L
 FN SCAR H
 Автомат M4A1
 Автомат Steyr AUG A3
 Автомат ACR Compact
 Пулемёт Браунинг М2
 Пулемёт FN M249
 Пулемёт FN MAG
 Пулемёт Ultimax 100
 Пулемёт MG36
 Снайперская винтовка Sako TRG-42 (.300 Winchester Magnum)
 Снайперская винтовка MACS
 MACS M3
 MACS M4
 Снайперская винтовка RT-20M1
 Снайперская винтовка M40A5
 Снайперская винтовка Barrett M82A1
 Снайперская винтовка Steyr SSG 69 P4
 Снайперская винтовка HK PSG1
 Дробовик Mossberg 500
 Дробовик SPAS-12
 Дробовик Benelli M4 Super 90
 Дробовик Maverick 88

Тяжёлое оружие 
 Гранатомёт Mk.19 AGL
 Гранатомёт RBG-6
 Гранатомёт HK AG36
 Миномёт M57
 Миномёт M96
 ПЗРК 9К38 «Игла»
 ПЗРК FIM-92 Stinger

 ПТРК «Метис»
 9К115 «Метис»
 9К115-2 «Метис-М»
 ПТРК 9М113 «Конкурс»
 ПТРК 9К111 «Фагот»
 ПТРК 9К11 «Малютка»
 РПГ M79 «Оса»
 РПГ AT4
 РПГ-7

Военная техника 
 Автомобиль Mercedes G
 БМП Iveco LMV
 БТР BOV
 Бронеавтомобиль M-ATV
 БМП M1151
 БТР Patria AMV
 Вертолёт Bell 206
 Вертолёт Ми-171
 Вертолёт Ми-8АМТШ

Примечания 

Батальоны Хорватии 
Воинские части и формирования, созданные в 2000 году
Формирования специального назначения Хорватии